topik (pająk)
 Topik – postać z Muminków